Jason Jaffray (né le  à Rimbey dans la Province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1997-1998 || Ice de Edmonton || LHOu || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999 || Ice de Kootenay || LHOu || 57|| 14|| 12|| 26|| 50|| 7|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 1999-2000 || Ice de Kootenay || LHOu || 71|| 24|| 28|| 52|| 104|| 21|| 10|| 9|| 19|| 17
|-
| 2000-2001 || Ice de Kootenay || LHOu || 70|| 31|| 42|| 73|| 108|| 11|| 5|| 7|| 12|| 10
|-
| rowspan="2" | 2001-2002 || Ice de Kootenay || LHOu || 32|| 15|| 19|| 34|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|| Broncos de Swift Current || LHOu || 32|| 15|| 19|| 34|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003 || Express de Roanoke || ECHL || 64|| 34|| 51|| 85|| 89|| 4|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2002-2003 || Admirals de Norfolk || LAH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || Nailers de Wheeling || ECHL || 54|| 37|| 37|| 74|| 81|| 2|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2003-2004 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || Nailers de Wheeling || ECHL || 23|| 6|| 6|| 12|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2" | 2004-2005 || Barons de Cleveland || LAH || 30|| 10|| 6|| 16|| 23|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|| Moose du Manitoba || LAH || 14|| 4|| 4|| 8|| 6|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006 || Moose du Manitoba || LAH || 73|| 12|| 35|| 47|| 58|| 13|| 6|| 1|| 7|| 11
|-
| 2006-2007 || Moose du Manitoba || LAH || 77|| 35|| 46|| 81|| 75|| 13|| 6|| 7|| 13|| 6
|-
| 2007-2008 || Moose du Manitoba || LAH || 43|| 21|| 27|| 48|| 51|| 3|| 1|| 4|| 5|| 0
|-
| 2007-2008 || Canucks de Vancouver || LNH || 19|| 2|| 4|| 6|| 19|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Moose du Manitoba || LAH || 56|| 23|| 26|| 49|| 52|| 22|| 9|| 10|| 19|| 12
|-
| 2008-2009 || Canucks de Vancouver || LNH || 14|| 2|| 2|| 4|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Heat d'Abbotsford || LAH || 72|| 25|| 29|| 54|| 70|| 9|| 2|| 1|| 3|| 8
|-
| 2009-2010 || Flames de Calgary || LNH || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Moose du Manitoba || LAH || 6|| 1|| 1|| 2|| 2|| 14|| 3|| 6|| 9|| 6
|-
| 2011-2012 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 47|| 17|| 21|| 38|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Jets de Winnipeg || LNH || 13|| 0|| 1|| 1|| 7|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 65|| 15|| 33|| 48|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 76 || 18 || 41 || 59 || 48 || 20 || 4 || 8 || 12 || 32
|-
| 2014-2015 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 36 || 12 || 10 || 22 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || EHC Munich || DEL || 52 || 21 || 18 || 39 || 66 || 14 || 2 || 8 || 10 || 10
|-
| 2016-2017 || EHC Munich || DEL || 45 || 19 || 20 || 39 || 56 || 7 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2017-2018 || EHC Munich || DEL || 51 || 13 || 16 || 29 || 40 || 17 || 3 || 9 || 12 || 14
|-
| 2018-2019 || EHC Munich || DEL || 17 || 2 || 2 || 4 || 16 ||- || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || EHC Munich || DEL || 31 || 9 || 10 || 19 || 12 || - || - || - || - || -

| 49 || 4 || 7 || 11 || 40 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en juin 1981
Naissance en Alberta
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Ice d'Edmonton
Joueur du Ice de Kootenay
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur de l'Express de Roanoke
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Jets de Winnipeg
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EHC Munich
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché